Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Neville Godwin e Leander Paes che hanno battuto in finale Noam Behr e Eyal Ran 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  Leander Paes (Campioni)
 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (semifinali)

Assente
 Geoff Grant /  Maurice Ruah (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1996